Bruno Artuso – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Elisabetta Artuso – mezzofondista italiana
Giuseppe Artuso – allenatore di rugby, dirigente sportivo ed ex rugbista a 15 italiano